Lenouvel peut se référer à :

Patronyme 

 Léon Lenouvel (1891-1940), photographe ;
 Pierre Lenouvel (1767-1850), homme politique ;
 Thierry Lenouvel, réalisateur ;